Bolivija je podijeljena u devet departmana (španjolski: departamentos). Svaki od ovih departmana podijeljen je na pokrajine ili provincije (provincias), koje su dalje podijeljene na općine (municipios). Svakim departmanom upravlja prefekt (Prefecto) kojeg imenuje predsjednik države.

U departmanima Santa Cruz, Beni, Pando i Tarija postoji pokret za veću autonomiju od središnje vlasti.

Izvori 

 

cs:Departament
es:Organización territorial de Bolivia
eu:Boliviaren banaketa administratiboa
pl:Podział administracyjny Boliwii
qu:Lista:Pulitika rakiy (Buliwya)